Виктор Васильевич Тофан (; 1939—2013) — советский и украинский спортсмен и тренер; Мастер спорта СССР, Заслуженный тренер Украины, Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.

Биография 
Родился 22 июля 1939 года в селе Воеводское Арбузинского района Николаевской области Украинской ССР.

Окончив в 1955 году среднюю школу, поступил в школу ФЗО в городе Николаеве. По её окончании работал газоэлектросварщиком на Черноморском судостроительном заводе. В 1959 году Виктор Тофан поступил в Мигеевский сельскохозяйственный техникум; здесь начал заниматься велоспортом. Осенью 1961 года на первенстве СССР он выполнил норматив мастера спорта и был зачислен в сборную СССР. Во время службы в Советской армии находился в спортивной роте. В 1963 году поступил на факультет физического воспитания Кишинёвского университета.

После окончания вуза вместе с женой переехал в город Первомайск Николаевской области, где начал работать тренером по велоспорту Первомайской ДЮСШ. Проработал здесь до выхода на пенсию в январе 2009 года.

За свою многолетнюю деятельность Виктор Васильевич подготовил десятки ведущих спортсменов в состав сборных команд Украины, воспитал велогонщиков всеукраинского, европейского и мирового уровня; в их числе  спорта,  спорта международного класса — призеров мирового первенства и победителей международных соревнований. Среди его учеников — заслуженный мастер спорта Максим Полищук, Юрий и Дмитрий Кривцовы, Валентин Лесков, Валерия Величко, а также бывший велогонщик, а ныне менеджер континентальной команды — Алексей Солнцев и другие.

Умер 2 января 2013 года в городе Первомайске Николаевской области Украины.

Заслуги 
 Виктор Тофан является Почетным гражданином города Первомайска; имел многочисленные грамоты и дипломы Министерства образования и науки Украины, областного управления физического воспитания и спорта, Первомайского городского совета.
 В его честь в Первомайске проводятся велосипедные соревнования. На городском стадионе В. В. Тофану установлена мемориальная доска.

Литература 
 Войтенко В. Л. «На три Держави півень тут співав…». — Первомайськ, 2007.

Примечания

Ссылки 
 МЕМОРІАЛ ЗАСЛУЖЕНОГО ТРЕНЕРА УКРАЇНИ, ПОЧЕСНОГО ГРОМАДЯНИНА МІСТА ПЕРВОМАЙСЬКА ТОФАНА В.В.
 В Первомайске стартовал Открытый чемпионат Украины по велоспорту

Выпускники Государственного университета Молдовы
Мастера спорта СССР
Тренеры СССР по велоспорту
Тренеры Украины
Заслуженные работники физической культуры и спорта Украины